Кутар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 20 км². Население — 671 человек (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции. Ежегодно в поселении проходит так называемая Фиеста-дель-Монфи (буквально, «Разбойничий праздник», в честь мусульманских разбойников монфи).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги